Йосеф Черны (; род. , Прага,  Чехия) — чешский профессиональный шоссейный  велогонщик, выступающий за команду мирового тура Deceuninck-Quick Step. Чемпион Чехии в групповой гонке и в индивидуальной гонке (2018).

Достижения 

 2012
 1-й  Carpathian Couriers Race — Горная классификация
 6-й Dookoła Mazowsza — Генеральная классификация
 10-й Tour of Małopolska — Генеральная классификация
 2013
 1-й  Чемпион Чехии — Индивидуальная гонка 
 1-й  Dookoła Mazowsza  — Молодёжная классификация
 2014
 1-й Гран-при Чешской Республики
 2015
 1-й  Чемпион Чехии — Индивидуальная гонка 
 2016
 5-й Чемпионат Чехии — Индивидуальная гонка 
 2017
 1-й  Тур Чехии  — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1 (КГ) и 3
 2-й Чемпионат Чехии — Групповая гонка 
 2-й Kerékpárverseny 
 3-й Чемпионат Чехии — Индивидуальная гонка 
 7-й Тур Олимпийской Солидарности — Генеральная классификация
 8-й Memoriał Romana Siemińskiego 
 10-й Тур Словакии — Генеральная классификация
 2018
 1-й  Чемпион Чехии — Групповая гонка
 1-й  Чемпион Чехии — Индивидуальная гонка
 5-й Тур Словакии — Генеральная классификация
 7-й Тур Словении — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Черны, Йосеф на FirstCycling
 
 
 
 Черны, Йосеф Профиль на сайте команды  Deceuninck-Quick Step 
 
 
 

Велогонщики Чехии